Norra Brännskär med Alkobben är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 23 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är  kilometer i öst-västlig riktning.

Delöar och uddar 

 Norra Brännskär 
 Alkobben

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet